Ел Кармен Дос има више значења:

 Ел Кармен Дос (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен Дос (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику